Гермон Аткинс Макни́л (англ. Hermon Atkins MacNeil, род. 27 февраля 1866 г. Челси Массачусетс — ум. 2 октября 1947 г.) — американский скульптор и медальер.

Жизнь и творчество 
Гермон Аткинс Макнил в период между 1886 и 1889 годами изучал промышленное искусство в Корнеллском университете. Затем он уезжает в Париж, где берёт уроки у скульпторов Анри Мишеля Шапу и Александра Фальгиера. Вернувшись в США, Макнил работает ассистентом под руководством Филиппа Мартини, где создавал модели для Всемирной выставки Колумба в 1893 году. В 1896 скульптор получает учебную стипендию, благодаря чему проводит 4 года в Риме. В 1906 году он становится членом академии National Academician. Одной из известнейших работ Макнила стала скульптура президента США Уильяма Мак-Кинли в городе Колумбус. Одним из последних произведений скульптора был памятник в честь почтовой службы Пони-Экспресс, установленный в 1940 году в городе Сент-Джозеф (штат Миссури).

Галерея

Примечания 

Скульпторы США
Медальеры США
Выпускники Массачусетского колледжа искусств и дизайна